Schulze nebo Schultze [šulce] je příjmení německého původu:

 Ingo Schulze (* 1962), německý spisovatel
 Johann Heinrich Schulze (1687–1744), německý polyhistor
 Johannes Schultze (1881–1976), německý historik a archivář
 Klaus Schulze (1947–2022), německý hudebník
 Martin Schulze Wessel (* 1962), německý historik, zabývající se také českými dějinami
 Max Schulze-Sölde (1887–1967), německý malíř a aktivista
 Ulrich Schulze (* 1947), východoněmecký fotbalový brankář
 Wilhelm Schultze (1909-???), důstojník Gestapa

podobná jména
 Schulz
 Scholz
 Shultz
 Šolc
 Šulc